Seznam najdaljših mostov na svetu

Glej tudi
 Seznam mostov
 Seznam najdaljših predorov na svet

Sklici 

Mostovi